Aalto este un cuvânt din limba finlandeză însemnând val sau undă. Ca nume de familie se poate referi la următorii 

 Aino Aalto, arhitectă și designer finlandeză 
 Alvar Aalto, arhitect finlandez 
 Antti Aalto, jucător de hochei pe gheață finlandez 
 Asprihanal Pekka Aalto, alergător finlandez 
 Elissa Aalto, arhitectă și autoare finlandeză 
 Simo Aalto, iluzionist și magician de scenă finlandez

Alte utilizări 

 Vas Aalto, piesă decorativă și funcțională de forma unui vas de flori designată de Aino și Alvar Aalto, considerată a fi exemplu strălucit de design scandinav.